Hugo Bélanger (né le  à Saint-Hubert, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1993, il commence sa carrière avec le Ice d'Indianapolis dans la Ligue internationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 || Golden Knights de Clarkson || NCAA ||35 ||14 ||25 ||39 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Golden Knights de Clarkson || NCAA ||40 ||32 ||43 ||75 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Golden Knights de Clarkson || NCAA ||33 ||18 ||33 ||51 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Golden Knights de Clarkson || NCAA ||31 ||17 ||23 ||40 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Ice d'Indianapolis || LIH ||75 ||23 ||15 ||38 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Ice d'Indianapolis || LIH ||66 ||20 ||25 ||45 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Knights de Nashville || ECHL ||67 ||54 ||90 ||144 ||49 ||5 ||3 ||4 ||7 ||2 
|-
|1995-1996 || Knights d'Atlanta || LIH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || EV Duisburg || 1. Liga ||5 ||2 ||5 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL ||53 ||22 ||40 ||62 ||14 ||12 ||6 ||9 ||15 ||0
|-
|1996-1997 || Roadrunners de Phoenix || LIH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Mustangs de Phoenix || WCHL ||63 ||40 ||79 ||119 ||22 ||9 ||6 ||8 ||14 ||2
|-
|1998-1999 || Mustangs de Phoenix || WCHL ||61 ||51 ||61 ||112 ||22 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|1998-1999 || Komets de Fort Wayne || LIH ||6 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Mustangs de Phoenix || WCHL ||68 ||44 ||74 ||118 ||8 ||12 ||5 ||9 ||14 ||4
|-
|2000-2001 || IceHawks de l'Adirondack || UHL ||73 ||47 ||78 ||125 ||59 ||5 ||4 ||1 ||5 ||0 
|-
|2001-2002 || IceHawks de l'Adirondack || UHL ||74 ||33 ||77 ||110 ||29 ||5 ||2 ||6 ||8 ||0  
|-
|2002-2003 || IceHawks de l'Adirondack || UHL ||76 ||42 ||101 ||143 ||16 ||4 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|2003-2004 || IceHawks de l'Adirondack || UHL ||75 ||34 ||69 ||103 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Frostbite de l'Adirondack || UHL ||79 ||34 ||72 ||106 ||14 ||6 ||2 ||4 ||6 ||2
|-
|2005-2006 || Frosbite de l'Adirondack || UHL ||71 ||31 ||67 ||98 ||14 ||6 ||3 ||7 ||10 ||2
|-
|2006-2007 || Mission de Sorel-Tracy || LNAH ||47 ||22 ||47 ||69 ||6 ||10 ||4 ||11 ||15 ||2
|-
|2007-2008 || Mission de Sorel-Tracy || LNAH ||50 ||21 ||52 ||73 ||10 ||5 ||2 ||4 ||6 ||0

Roller Hockey

|1996 || Jawz de Long Island || RHI ||25 ||48 ||53 ||101 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997 || Bullfrogs d'Anaheim || RHI ||5 ||3 ||11 ||14 ||1 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998 || Vultures de la Virginie || MLRH ||20 ||79 ||79 ||158 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999 || Bullfrogs d'Anaheim || RHI ||23 ||37 ||43 ||80 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Ligue nord-américaine de hockey
 2006-2007 : remporte le Trophée du joueur le plus gentilhomme avec le Mission de Sorel-Tracy.
 2007-2008 : remporte le Trophée du joueur le plus gentilhomme avec le Mission de Sorel-Tracy.

Notes et références 

Naissance en mai 1970
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Knights de Nashville
Joueur du EV Duisburg
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Mustangs de Phoenix
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des IceHawks de l'Adirondack
Joueur du Frostbite de l'Adirondack
Joueur du Mission de Sorel-Tracy
Attaquant de hockey sur glace